Сйова-Альменнра дейльд 1995 () — 84-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 23 мая 1995 года и закончился 23 сентября 1995 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1995
Исландия
1995 год в Исландии